Buccheri – comune in provincia di Siracusa
Guglielmo Buccheri – religioso e beato italiano
Jim Buccheri – giocatore di baseball statunitense